Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2018 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot, die auch in diesem Jahr das Turnier gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2018